El término grado puede hacer referencia a:

Escala de medición

El grado como medida angular:
 Grado sexagesimal, cuando la circunferencia se divide en 360 grados.
 Grado centesimal, cuando la circunferencia se divide en 400 grados.

El grado como unidad de temperatura:
 Grado Celsius
 Grado Fahrenheit
 Grado Kelvin

El grado como unidad de acidez: 
 Dornic
 Grados Soxleth-Henkel
 Grados Thorner

Matemáticas

El grado en matemáticas, además de nombrar a distintas unidades de medida de ángulos nombra:
 El grado de un polinomio, y por extensión, el de una ecuación polinómica.
 El grado de una extensión de cuerpos.
 El grado en la teoría de grafos.
 El grado de congruencia en teoría de números.
 La centralidad de grado en análisis de redes sociales.

Educación

 Grado académico, distinción otorgada por una institución educativa.
 En España, además del Título de Grado universitario, existen en la formación profesional los Ciclos Formativos de Grado Medio y de Grado Superior.
 Año de educación primaria en algunos países:
 Primer grado
 Segundo grado

Derecho penitenciario

 El grado corresponde al régimen penitenciario del preso:
 El primer grado corresponde al régimen cerrado.
 El segundo grado corresponde al régimen ordinario.
 El tercer grado corresponde al régimen abierto.

Lugares

España 
 Grado, concejo del Principado de Asturias.
 Grado, parroquia del concejo de Grado, en el Principado de Asturias.
 El Grado, municipio de la provincia de Huesca, en Aragón.

Italia
 Grado, municipio costero del norte de Italia.

La palabra grado en topónimos:
 Grado es una versión de la palabra eslava que significa pueblo, ciudad o castillo, y otra versión es hrad. Aparece en muchos topónimos eslavos:
 Belgrado
 Leningrado (desambiguación)
 Volgogrado

Además

 El grado de comparación o significación de un adjetivo.
 El grado tipográfico es cada uno de los tamaños de letra que se usaban antes de utilizar la escala numérica de puntos tipográficos de Didot.
 Grado militar, sinónimo de escalafón militar.
El grado evolutivo indica un nivel en Biología Evolutiva que define un grupo parafilético.
El grado de dureza del agua, que comprende varias escalas (grado hidrotimétrico).
El grado alcohólico, porcentaje de alcohol en volumen que contiene una bebida alcohólica.
El grado de la escala, que en música designa la posición de una nota dentro de la escala musical.
El grado de parentesco entre personas.

hu:Fok#Szög